Francesco Frigimelica (1490-1558), medico
Francesco Frigimelica il vecchio (1570-1649), pittore
Francesco Frigimelica il giovane (1630-1699), pittore, nipote del precedente